Наде́жда Ю́рьевна Лещи́нская (18 ноября 1984, Тольятти, СССР) — российская бегунья, неоднократная чемпионка России по горному бегу, мастер спорта по лёгкой атлетике.

Биография 
В 2002 году окончила тольяттинскую школу № 83, в 2010 окончила Тольяттинский государственный университет.

Занималась лыжами, с 2006 по 2012 год принимала участие в лыжных гонках в Тольятти. С 2011 года принимает участие в легкоатлетических забегах. Воспитанница тольяттинской СДЮСШОР-3 и самарской ШВСМ-1. Тренеры Тимофеев В. П. и Тимофеева С.Р.

Личные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Современная русская атлетика»
 

Чемпионы России по горному бегу
Марафонцы России
Спортсмены Тольятти
Выпускники Тольяттинского государственного университета
Мастера спорта России